Алке́т () в истории:

Цари Эпира:

 Алкет I — правивший в 361 до н. э.
 Алкет II — правивший в 313 до н. э. — 307 до н. э.

Царь Древней Македонии:

 Алкет I Македонский — правивший в VI веке до н. э.

Диадох Александра Великого:

 Алкета — живший в конце IV века до н. э.